Jaap van Praag (bestuurder), Nederlands bestuurder en politicus (onder andere voorzitter en medeoprichter van het Humanistisch Verbond)
 Jaap van Praag (sportbestuurder), Nederlands sportbestuurder (voorzitter van voetbalclub AFC Ajax)